Alexandre Pasche (Lausanne, 1991. május 31. –) svájci labdarúgó, a svájci Lausanne-Sport középpályása.

Források 
Alexandre Pasche adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Young Boys labdarúgói
A Servette labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek